Гран-при Мехико:

 Гран-при Мехико — мексиканский Гран-при, проводимый в серии Champ Car, в сезонах (1980—1981) и (2002—2007) годах.
 Гран-при Мехико — мексиканский Гран-при, проводимый в чемпионате мира Формула-1, начиная с сезона  года.

См. также 
 — открытый международный турнир по бадминтону состоявшийся в 2015 году в Мехико, Мексика